

Ornithologie 
 Touraco de Ruspoli, espèce d'oiseau de la famille des Musophagidae.

Patronyme 

 Alessandro Ruspoli (1924-2005), aristocrate italien ;
 Bartolomeo Ruspoli (1697-1741), cardinal italien ;
 
 Carlos Luis Ruspoli y Álvarez de Tolède (1858-1936), aristocrate italien et espagnol ;
 Emanuele Ruspoli (1837-1899), homme politique italien ;
 Eugenio Ruspoli (1866-1893), explorateur et naturaliste italien ;
 Luigi Ruspoli (1828-1893), aristocrate italien et espagnol ;
 Mario Ruspoli (1925-1986), réalisateur italien.